Данич, Владимир Константинович (1886—1970) — российский фехтовальщик-саблист, участник летних Олимпийских игр 1912 года.
 Данич, Юрий (род. 1949) — русско-американский художник.